Олефиренко () — украинская фамилия. Образована от крестильного имени Елевферий.
Олефир — народная форма имени Елевферий, которое восходит к древнегреческому ἐλεύθερος — «свободный».

Известные носители 
 Олефиренко, Елена Ивановна (род. 1978) — украинская гребчиха.
 Олефиренко, Игорь Алексеевич (род. 1990) — украинский бегун-марафонец.
 Олефиренко, Михаил Владимирович (род. 1960) — советский и украинский футболист.
 Олефиренко, Надежда Фёдоровна (1935—2012) — украинский советский новатор производства. Герой Социалистического Труда.
 Олефиренко, Юрий Борисович (1965—2015) — советский и украинский военный, капитан 1-го ранга ВМС Украины, участник войны в Афганистане.